Arriva Skandinavien LINT
 Arriva Personenvervoer Nederland#Trein